

Persone 
 Dominik Saladin – schermidore svizzero
 Lorenz Saladin – alpinista e fotografo svizzero
 Louis Saladin – compositore francese

Personaggi immaginari 

 Saladin Chamcha – personaggio del romanzo I versi satanici
 Saladin – personaggio del cartone animato Winx Club
 Saladin – soprannome di Big Boss della serie di videogiochi Metal Gear

Altro 
 Alvis Saladin – autoblindo britannica

Pagine correlate 
 Saladino (disambigua)